Betancourt est un nom de famille originaire du Nord de la France. C'est une variante de Bethancourt, Betencourt ou encore Bethencourt, nom porté par le Normand Jean de Béthencourt, découvreur et roi des Canaries. Les transcriptions castillanes , Betencur ou Betancor sont communes en Amérique latine.

Personnalités
 Agustín de Bétancourt (1757-1824) : architecte espagnol qui a réalisé, entre autres, le Manège de Moscou.
 Aline Betancourt , biochimiste américaine  ;
 Ana Betancourt (1832-1901) : féministe cubaine.
 Ariel Betancourt (1970-) : footballeur cubain.
 Belisario Betancur (1923-2018) : président colombien (1982-1986).
 Carlos Betancur (1989- ) : coureur cycliste colombien.
 Francisco Betancourt (1913-1998) : footballeur espagnol.
 Gabriel Betancourt (1918-2002) : homme politique et diplomate colombien.
 Guillermo Betancourt (1963-) : escrimeur cubain.
 Íngrid Betancourt (1961-) : personnalité politique franco-colombienne, fille de Gabriel Betancourt.
 Justo Betancourt (1940- ) : chanteur cubain.
 Lázaro Betancourt (1963- ) : athlète cubain.
 Mélanie Delloye-Bétancourt (1985- ) : personnalité franco-colombienne, fille de Íngrid Betancourt.
 Nalbert Betancourt (1974-) : joueur brésilien de volleyball.
 Porfirio Betancourt (1957-2021) : footballeur hondurien.
 Rafael Betancourt (1975- ) : joueur vénézuélien de baseball.
 Rómulo Betancourt (1901-1981) : président du Venezuela de 1945 à 1948 et de 1959 à 1964.
 Salvador Cisneros Betancourt (1828-1914), homme politique cubain.
 Yuniesky Betancourt (1982- ) : joueur cubain de baseball.

Toponymes

Pedro Betancourt, une ville de la province de Matanzas

Presidente Betancourt : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité d'Alberto Adriani dans l'État de Mérida ;
 Rómulo Betancourt : l'une des 9 paroisses civiles de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia.

Notes et références 

Homonymie de patronyme